A japán sógunok a középkori Japán fő katonai vezetői voltak, a daimjók vezetői, és a tényleges hatalom is a kezükben volt. A sógunátus fénykora a Tokugavák idején volt.

Aszuka és Heian-kor (709–1184)

Kamakura-bakufu (1192–1333)

Kenmu-restauráció (1333–1336)

Asikaga-bakufu (1336–1573)

Tokugava-bakufu (1603–1868)

Lásd még 
 Japán császárainak listája
 Japán sógunok családfája

 
Távol-keleti uralkodók listái